El término paso de los toros puede hacer referencia a:

 Paso de los Toros, ciudad en el departamento de Tacuarembó, Uruguay;
 Paso de los Toros, bebida carbonatada y aromatizada con quinina, fabricada por la compañía PepsiCo.